Valea Lupului se poate referi la:

 Localități din România:
 Valea Lupului, Bacău;
 Valea Lupului, Bistrița-Năsăud, acum denumită Ocnița, Bistrița-Năsăud;	
 Valea Lupului, Buzău;		
 Valea Lupului, Hunedoara;		
 Valea Lupului, Iași, reședința comunei cu același nume;
 Valea Lupului, Sibiu și
 Valea Lupului, Vaslui.

Toponime românești